Tomasz Borkowski (ur. 1972) – polski piłkarz, gracz m.in. Lechii Gdańsk, potem trener
 Tomasz Borkowski (ur. 1978) – polski aktor
 Tomasz Borkowski – sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych
 Tomasz Borkowski (ur. 1978) – polski profesor nauk medycznych, biochemik, pracownik naukowy Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Przypisy